Partito del Socialismo Democratico – ex partito politico tedesco
Partito del Socialismo Democratico – ex partito politico greco
Partito del Socialismo Democratico – ex partito politico ceco